Михаи́л Серге́ев:
 Сергеев, Михаил Александрович (1917—1993) — советский экономист, член-корреспондент РАН.
 Сергеев, Михаил Афанасьевич (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Сергеев, Михаил Васильевич (1858—1939) — русский и советский гидрогеолог.
 Сергеев, Михаил Григорьевич (1903—1993) — советский дипломат.
 Сергеев, Михаил Дмитриевич (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.
 Сергеев, Михаил Егорович (1924—1991) — старшина, Герой Советского Союза.
 Сергеев, Михаил Рувимович (Михаэль Драу; род. 1981) — российский певец.
 Сергеев, Михаил Семёнович (род. 1926) — советский столяр, Герой Социалистического Труда (1971).
 Сергеев, Михаил Тихонович (1926—1999) — советский и российский учёный-историк, литератор, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Сергеев, Михаил Юрьевич (род. 1960) — американский учёный-религиовед, философ, поэт и публицист.